Эверест ():
 Эверест () — высочайшая вершина земного шара.
 «Эверест» — эквадорский футбольный клуб из Гуаякиля.
 «Эверест» — американский фильм-катастрофа режиссёра Балтазара Кормакура.
 Everest — программа для просмотра информации об аппаратной и программной конфигурации компьютера.
 Everest Ascent — компьютерная игра для ZX Spectrum.
 Эверест — один из персонажей мультсериала «Щенячий патруль».
 «Эверест» — мультфильм 2019 года.

Эверест — английская фамилия, происходящая от названия нормандского города Эврё:
 Эверест, Джордж () (1790—1866) — валлийский географ.
 Эверест, Уэсли () (1890—1919) — ветеран Первой мировой войны, член союза «Индустриальные рабочие мира».
 Эверест, Фрэнк () (1920—2004) — американский летчик-испытатель, участник Второй мировой войны.

См. также 
 Синдром Эвереста